Сумско́е (, ) — село в Симферопольском районе Республики Крым, входит в состав Журавлёвского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Журавлёвского сельского совета Автономной Республики Крым).

Население 

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

Динамика численности 
 1926 год — 24 чел.
 1989 год — 233 чел.
 2001 год — 260 чел.
 2009 год — 230 чел.
 2014 год — 243 чел.

Современное состояние 
В Сумском 3 улицы и 1 переулок, площадь, занимаемая селом, 26,7 гектара, на которой в 88 дворах, по данным сельсовета на 2009 год, числилось 230 жителей.

География 
Село Сумское расположено на севере района, на границе с Красногвардейским районом, в 32 километрах от Симферополя, в степном Крыму, высота центра села над уровнем моря — 103 м. Ближайшая железнодорожная станция Остряково — около 13 км. Соседние сёла: Журавлёвка в 2,5 км и Низинное (Сакского района) также в 2,5 километрах. Транспортное сообщение осуществляется по региональной автодороге  — 1,6 км восточнее шоссе Красноперекопск — Симферополь (по украинской классификации  от автодороги Н-05).

История 
Хутор Келембет на месте нынешнего села впервые в исторических документах встречается на карте Крымского статистического управления 1922 года. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в хуторе Келембет, Ново-Михайловского сельсовета Симферопольского района, числилось 4 двора, население составляло 24 человека, все русские. На километровой карте Генштаба Красной армии 1941 года обозначено незначительное селение Каламбет, а на двухкилометровке РККА 1942 года Каламбета уже нет, но, в 1 км восточнее, обозначена Тарасовка, более нигде не встречающаяся.

Нынешнее Сумское, судя по доступным данным, основано между 1968 годом, когда село ещё не значилось с списках Симферопольского района и 1977, когда уже числилось в составе Гвардейского поссовета, переселенцами, в основном, из Сумской области. Видимо, тогда же передано в состав образованного решением Крымоблисполкома № 101 от 18 февраля 1977 года Журавлевского сельсовета. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Карта. Симферопольский район, старые и новые названия

Населённые пункты Симферопольского района